Мёзер (, Moeser) — немецкое имя собственное.

Географические названия 
 Мёзер — коммуна в земле Саксония-Анхальт (Германия)

Люди 
 Мёзер, Ганс (1906—1948) — оберштурмфюрер СС, шуцхафтлагерфюрер концлагеря Дора-Миттельбау
 Мёзер, Карл (1774—1851) — немецкий скрипач и дирижёр.
 Мёзер, Юстус (1720—1794) — немецкий юрист, историк, публицист.